Го́лдсміт або Ґо́лдсміт () — англійське прізвище з германським корінням. Відомі носії:

 Брем Голдсміт (; 1923—2016) — американський забудовник, банкір і філантроп.
 Джеррі Голдсміт (; 1929—2004) — американський композитор і диригент.
 Джоел Голдсміт (; 1957—2012) — американський композитор кіно-, телевізійної та відеоігрової музики.
 Зак Голдсміт (;  1975) — британський політик-консерватор, еколог.
 Маршалл Ґолдсміт (;  1949) — американський бізнес-експерт, професор, доктор філософії.
 Олівер Ґолдсміт (; 1728—1774) — англомовний ірландський есеїст, поет, прозаїк, драматург.